

Sciences et techniques

Biologie 
 Le liège ou suber est l'un des tissus de l'écorce des arbres.
 Plus spécifiquement, on appelle liège le suber du Chêne-liège, un matériau cellulaire.
 Le Chêne-liège (Quercus suber) est un arbre à feuilles persistantes, de la famille des Fagacées. 
 Le combattant de Liège est une race de poules.

Médecine 
 Le score de Liège est un outil servant à évaluer les réflexes du tronc cérébral, chez le patient comateux.

Sciences de la Terre 
 Le liège de montagne, ou rectorite, est un minéral argileux.

Sciences humaines et sociales 
En histoire :
 Liège est le  du mois de frimaire du calendrier révolutionnaire français (en général le 17 décembre du calendrier grégorien) ;
 la bataille de Liège (5-) est une bataille de la Première Guerre mondiale, impliquant la position fortifiée de Liège ;
 les guerres de Liège (années 1460) sont trois rébellions de la principauté de Liège contre l'État bourguignon ;
 « Opération Liège » (en allemand ) est le nom de code de la contre-attaque de Mortain (7-), pendant la Seconde Guerre mondiale.

Culture et société 
 Le liège est un matériau cellulaire léger et isolant, employé à divers usages.
 Liège-Bastogne-Liège est une course cycliste sur route réservée aux professionnels, qui se déroule chaque année entre les villes belges de Liège et de Bastogne.

Toponyme

Antarctique 
 l'île Liège, une île de l'archipel Palmer, au large de la côte occidentale de la péninsule Antarctique ;

Belgique 
 Liège, une ville francophone de l'est du pays, chef-lieu de la province de Liège et capitale économique de la Wallonie ;
 le diocèse de Liège, le plus ancien diocèse de la Belgique ;
 la principauté de Liège (985-1795), un État du Saint-Empire romain germanique ;
 la province de Liège, l'une des cinq provinces de la Région wallonne ;

France 
 Liège, une station du métro de Paris, sur la ligne 13 ;
 la Liège, une rivière coulant dans la Corrèze et la Creuse, affluent de la Diège et sous-affluent de la Dordogne ;
 Le Liège, une commune d'Indre-et-Loire (région Centre-Val de Loire) ;

Notes et références